Туросна (Турусна) — река в Калужской области России.

Протекает по территории Мещовского и Мосальского районов. Устье реки находится в 52 км по правому берегу реки Ресса. Длина реки составляет 22 км, площадь водосборного бассейна — 266 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100412110000021214
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002121
 Код бассейна — 09.01.01.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 5 км: река Булановка (пр)
 5 км: река Сороченка (пр)
 река Каменка (?)

Примечания 

Притоки Рессы
Реки Мещовского района
Реки Мосальского района